Dolgopyat peut faire référence à : 
 Artem Dolgopyat (né en 1997), gymnaste israélien ;
 Dmitry Dolgopyat (né en 1972), mathématicien russe.